Душан Костовски (Дебар, 28. мај 1939 — Скопље, 21. јануар 1995) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Човекот во црно Кратки филм || /
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Гаврас
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Шути и рогати ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1977. || Сакате ли уште едно парче торта ТВ филм || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Вториот агент (као Душко Костов)
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Наредникот
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Време, води || Корун (као Душко Костовски)
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1980. || Оловна бригада || /
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || Цветко
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Кусу Гогу
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Бојан (као Душко Костовски)
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1983. || Кога тетин Клименте шеташе над градот ТВ филм || Сурата (као Душко Костов)
|-
| 1984. || -{Memed My Hawk}- || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Управникот
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Поп Велков (као Душко Костовски)
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Слободан пад ТВ филм || /
|-
| 1985. || Сомнително лице ТВ филм || Милисав
|-
| 1986. || Состојба пред инфаркт ТВ филм || /
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || Диле Јоргачев (као Душко Костовски)
|-
| 1987. || Већ виђено || Директор
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || Гјоко
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || Таткото на Сабан и Дземиле
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || Богданов (као Душко Костовски)
|-
| 1987. || Театарче Лево косе ТВ серија || /
|-
| 1987. || Хај-Фај || /
|-
| 1987. || Чорбаџи Теодос ТВ филм || Спиро (као Душко Костовски)
|-
| 1989. || Сабирни центар || Марко (као Душко Костовски)
|-
| 1989. || Сеобе 2 || Лажни канцелар (као Душко Костовски)
|-
| 1989. || Мугра ТВ филм || /
|-
| 1989. 1993.|| Еурека (ТВ серија) ТВ серија || Јакоб Фројд
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || /
|-
| 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот || Ђоко (као Душко Костовски)
|-
| 1993. || Тврдокорни ТВ серија || Стражар 1
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Орхан Гјулпапас (као Душко Костовски)
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Даскал Потоле
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1993 1995. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|-
| 1995. || Ангели на отпад || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Умрли 1995.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Дебрани
Добитници награде Златна арена